Penryn (kornisch) bzw. Penrhyn (walisisch) bezeichnet eine Landzunge. 

Penryn bezeichnet folgende Orte:
 eine Stadt in Cornwall in Großbritannien, siehe Penryn (Cornwall)
 einen durch diese Stadt fließenden Fluss, siehe River Penryn
 einen aus dieser Stadt bestehenden ehemaligen Parliamentary borough, siehe Penryn (Borough)
 eine Stadt in Kalifornien mit etwa 200 Einwohnern und einem Granitsteinbruch, siehe Penryn (Kalifornien)
 ein Ort in Pennsylvania, siehe Penryn (Pennsylvania)
 einen Ort in der südafrikanischen Provinz Nordkap, siehe Penryn (Südafrika)

Penrhyn bezeichnet folgende Orte:
Penrhyn Bay, eine Kleinstadt an der Küste von  North Wales
Penrhyn Castle, ein Anwesen in North Wales
Penrhyn Island, eine der Cook-Inseln im Südpazifik
Penrhyn Quarry, der größte Steinbruch für Steinplatten der Welt in Bethesda in North Wales
Penrhyn Quarry Railway, eine diesen Steinbruch bedienende Eisenbahn
Port Penrhyn, der Hafen dieses Steinbruches
Penrhyn Railway Station, ein Bahnhof des Dorfes Penrhyndeudraeth an der Ffestiniog Railway
Penrhyn-coch, ein Dorf in Ceredigion, West Wales

Penryn bezeichnet in der Computertechnik:
einen Prozessorkern, welcher in der Intel Core 2 Duo (Mobil)-Serie eingesetzt wird.
eine Mikroarchitektur der Firma Intel.